Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2009 war die 13. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand im Leader Billiard Club in Sankt Petersburg in Russland statt.

Europameister wurde der Belgier Luca Brecel durch einen 6:5-Sieg im Finale gegen den Engländer Michael Wasley. Mit 14 Jahren ist Brecel der jüngste Spieler, der die Junioren-EM gewinnen konnte.

Modus 
Die 50 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils fünf bis sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2009
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Sankt Petersburg